Die Premier League 1992/93 war die erste Saison der neu gegründeten Premier League, welche von der FA veranstaltet wurde, und gleichzeitig die 94. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie begann am 15. August 1992 und endete am 11. Mai 1993. Spielberechtigt für die neue Liga waren die 19 Clubs, die in der Vorsaison in der First Division, der bis dahin höchsten englischen Fußballliga, die Klasse halten konnten sowie die 3 Aufsteiger aus der Second Division. Ab dieser Saison hieß die zweithöchste Liga nun First Division.

Manchester United holte den Titel und wurde damit zum insgesamt achten Mal englischer Meister. In die First Division mussten der Aufsteiger FC Middlesbrough sowie Crystal Palace und Nottingham Forest absteigen. Torschützenkönig wurde mit 22 Treffern Teddy Sheringham von Tottenham Hotspur.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Die Meistermannschaft von Manchester United 
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert (darüber hinaus wurde eine Medaille an den siebenfach eingesetzten Dion Dublin vergeben). Vor diesem Hintergrund zählen die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 1992/93. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Weblinks 
 England 1992-93 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1992 93
Fußballsaison 1992/93